Джеф Гутт  (,  2 травня 1976) — американський музикант, вокаліст рок-гурту Stone Temple Pilots.

Життєпис 
Джеф Гутт починал музикальну кар'єру в рок-гурті Dry Cell. Лос-анджелеський колектив працював над першим альбомом на лейблі Warner Bros., але той так і не був випущений через внутрішні проблеми. Після цього Гутт повернувся в район Детройту і працював на місцевій сцені, виконуючи кавер-версії в місцевих клубах та пабах.

У 2012 році Гутт взяв участь в телевізійному шоу X-Factor. В тому сезоні він не потрапив до основного етапу, але роком пізніше повернувся. Другий виступ пройшов для Гутта більш вдало, адже він дістався фіналу і зайняв друге місце.

У 2016 році спільний знайомий порекомендував Гутту пройти прослухування на вакантну позицію співака рок-гурту Stone Temple Pilots, де шукали заміну вмерлому Скотту Вейланду. Попри велику конкуренцію, Гутта затвердили на випробувальний період, а згодом він став постійним учасником гурту. В новому складі з Гуттом Stone Temple Pilots випустили дві платівки Stone Temple Pilots (2018) та Perdida (2020).

Примітки 

Учасники Stone Temple Pilots
Рок-співаки